ARO – rumuńskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej
 Årø – duńska cieśnina
 ARO (aktywność reninowa osocza) – badanie laboratoryjne
 Aro – sieć handlowa
 ARO – niemiecki konstruktor samochodów wyścigowych
 Aro – polski raper